EAEO Records é um selo fonográfico brasileiro e gravadora independente, fundado em 2015 e baseado em São Paulo. Foi batizado em homenagem à faixa Ea Eo do disco Verde, Não Devaste!, lançado em 1989 pela banda Cólera. O selo inicia suas atividades em agosto de 2015 com o lançamento do single USP x Governo do artista Tom Zé. No ano de 2016 o selo ocupa-se de um trabalho de recuperação da história do punk nacional ao re-masterizar e disponibilizar em streaming toda a discografia da banda Cólera (banda), ícone da cena de Punk rock brasileira. Ainda no ano de 2016 o selo também disponibilizou a discografia completa da banda cearense Cidadão Instigado nas plataformas digitais e streaming, num ato comemorativo do aniversário de 20 anos da banda. Foi responsável pela criação do edital 7", que prevê o lançamento e prensagem de um disco de vinil em 7 polegadas contendo dois singles de uma banda ou projeto musical em início de carreira, com o intuito de promover e fomentar a cena da música independente brasileira.

Atualmente representa os artistas Cidadão Instigado (CE), Cólera (SP), Jonnata Doll & os Garotos Solventes (CE), Soledad (CE), Guizado (CE), Juliano Gauche (ES), Porto Duo (SP), Primos Distantes (SP), Chimpanzé Clube Trio (SP) e Satélites Fora do Ar (SP), além de trabalhar com a veiculação de gravações ao vivo de artistas como Tom Zé e Jorge Mautner.

Ver também 
 Cólera (banda)
 Cidadão Instigado e o Método Túfo de Experiências
 Tom Zé

Ligações externas 
 Página oficial do EAEO Records

Gravadoras do Brasil